Aldershot, població del Hampshire, Anglaterra
 Aldershot (Ontàrio), comunitat no incorporada d'Ontàrio al Canadà 
 Aldershot (Nova Escòcia), Canadà
 Aldershot (Queensland), població d'Austràlia.